Debout Congolais est l'hymne national de la République démocratique du Congo. Il a été écrit par le Révérend Père Simon-Pierre Boka, composé par Joseph Lutumba et adopté l'année de l'indépendance du pays en 1960. Cet hymne a été remplacé par La Zaïroise, également écrite par Boka, en 1971 sous Mobutu. Depuis la prise de pouvoir de Laurent-Désiré Kabila en 1997, Debout congolais est redevenu l'hymne national.

Paroles en français 

Debout Congolais,
Unis par le sort,
Unis dans l'effort pour l'indépendance.
Dressons nos fronts, longtemps courbés
Et pour de bon prenons le plus bel élan, 
Dans la paix.

Ô peuple ardent
Par le labeur 
Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant
Dans la paix.

Citoyens,
Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité
Fièrement
Saluez l'emblème d'or de votre souveraineté

Congo,

Don béni, Congo ! 
Des aïeux, Congo !
Ô pays, Congo !
Bien-aimé, Congo ! Nous peuplerons ton sol
et nous assurerons ta grandeur.

Trente juin, ô doux soleil
Trente juin, du trente juin
Jour sacré, soit le témoin, 
Jour sacré, de l'immortel
Serment de liberté
Que nous léguons
À notre postérité
Pour toujours

Paroles en Kikongo 
Telama besi Kongo, 
Mvukani, mu n'kadilu, 
Mvukani, mu kikesa mu diambu dia kimpwanza. 
Tuvumbula mbunsu, 
Zafumbana ntama, 
Ye tuka buabu Tusasuka tuamanta, Mu yenge,  

N'kangu kikesa,
Muna Kisalu, 
Sa tutunga Nsi, ya mpuena luta ntama, mu yenge. 
Besi nsi, 
Luyimbila, nkunga wa n'longo, Wa nsalasana eno, 
Ye lulendo, Lukunda, kidimbu kia wolo kia kimfumu kieno. 
Kongo, 
N'kayilu usambuka, 
Kongo, 
Wa bakulu, 
Kongo, 
Nsi ya zolua, 
Kongo, 
Sa tuasema ntoto aku ye sa tuasikila m'vuma aku
Nsuka (ya) yuni muini wa buita, 
Makumatatu ('k'matatu) ma yuni, 
Lumbu kia n'longo kala  mbangi, 
Lumbu kia n'longo kia kuele mvu, 
Ya ndefi ya kimpwanza, 
Tusisila, 
Kua batekolo beto.

Mvu ye mvu

Paroles en Lingala 
Totelema mwana kongo, 
Tosangani na pasi, 
Tosangani na bokasi po na bonsomi, 
Tombola moto, 
Egumbama kala, 
Mpo na libela tokomata lolenge malamu,  
Na kimia,  
Batu ya nguya, 
Na mosala, 
Tokotonga mboka kitoko koleka lobi eleka, 
na kimia, 
Mwana mboka, 
Yemba nzembo, 
Nzembo ya lokumu na bino bosangani, 
Na lolendo, kumisa, 
Bendele na yo ya tina ya bonsomi kongo, 
Epambwanma, kongo, 
Ya ba koko, kongo, 
Mboka, kongo, 
Elingama, kongo, 
Tokotondisa mabele nayo,  mpe tokobatela,monene na yo, 
Mokolo mua tuku misato, na sanza ya motoba, 
Mokolo mua  moyi ya kimia, mokolo mua lokumu, 
Zalá de nzenenteke, mokolo mua lokumu, 
Mpe ya ndayi ya bosomi, 
Tokotikela ba kitani na biso po na libela,

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 République démocratique du Congo
 Simon-Pierre Boka

Liens externes 
 « Debout congolais » : petite histoire d'un grand Hymne !, La Conscience, .

Culture congolaise (RDC)
Hymne national
Hymne national en français
Symbole de la république démocratique du Congo